Чуук:
 Чуук (Трук) — штат в ФШМ.
 Чуук (Трук) — острови в ФШМ, Чуук.
 Чуукці — мікронезійський народ на островах Трук (штат Трук), Федеративні Штати Мікронезії.
 Чуукська мова — мова народу трук ФШМ, відноситься до мікронезійських.

Див. також 
 Трук (значення)